«Баркчи́» () — таджикистанский футбольный клуб из города Гиссар, который является административным центром Гиссарского района, входящего в районы республиканского подчинения.

До начала 2015 года клуб базировался в столице Таджикистана — Душанбе. Участник Высшей лиги чемпионата Таджикистана, где по итогам сезона-2018 занял последнее, 8-е место.

Финалист Кубка Таджикистана 2008 года, победитель Первой лиги Таджикистана в 2006 году.

В настоящее время команда проводит свои домашние матчи на Центральном стадионе Гиссара, который вмещает 20 000 зрителей. В 2007-2014 годах клуб принимал гостей в Душанбе на Республиканском  центральном стадионе «Памир», который вмещает 24 000 зрителей.

История 
В 2006 году в Душанбе был основан футбольный клуб под названием «Энергетик». В том же году он стал победителем Первой лиги Таджикистана и получил путёвку в Высшую лигу страны. Тогда клуб возглавлял в качестве играющего тренера Тохир Муминов.

В 2007 году в дебютном сезоне на высшем уровне «Энергетик» занял 9-е место среди 11 команд. В 2008 году он стал пятым, а в Кубке Таджикистана дошёл до финала, где проиграл «Худжанду» со счётом 1:2.

В сезонах-2009 и 2010 снова был пятым в чемпионате, а в 2011 — четвёртым. В последующие 2 года клуб финишировал в нижней части таблицы. А в сезоне-2014 из-за финансовых трудностей он снялся с чемпионата за 6 туров до его окончания и в результате остался седьмым.

Перед началом следующего сезона «Энергетик» нашёл нового спонсора — вместо душанбинской электросети им стала национальная энергетическая компания «Барки Тоджик». В результате этой сделки клуб был переименован в честь своего нового владельца — в «Барки Тоджик», и переехал из Душанбе в город Гиссар, который расположен в 20 км к западу от Душанбе. С 2016 года клуб стал называться «Баркчи», что в переводе с таджикского языка означает Электрик.

История переименований

История выступлений

Достижения 
 Кубок Таджикистана:
  Финалист (1): 2008
Первая лига Таджикистана:
  Победитель (1): 2006

Текущий состав

Известные игроки 

  Тохирджон Муминов
  Сухроб Хамидов
  Дилшод Васиев
  Ахтам Назаров
  Далер Шарипов
  Александр Франк
  Алиа Силла
  Хуршед Махмудов
  Сохиб Саванкулов

Главные тренеры

Ссылки 
 Информация о клубе на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы Таджикистана
Барки Точик